Resultados do World Rally Championship de 1994

Pontos

Provas 

Campeonato Mundial de Rali